Con il termine messicano ci si può riferire a:

 Messicano: cittadino del Messico
 Cibo messicano: cucina tipica del Messico
 Messicano: razza canina
 Messicano: monsone tipico degli Stati Uniti sudoccidentali
 Il messicano: film del 1950
 Il messicano: film del 1970